Loving You (filme) - estrelado por Elvis Presley de 1957
Loving You (álbum) - da trilha sonora do filme de mesmo nome
Loving You (canção) - gravada por Elvis Presley em 1957
 Loving You (canção de Michael Jackson) - gravada entre 1986-87
 Lovin' You - gravada por Minnie Riperton em 1974

Desambiguação